Annan ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Annan (1875–1931), US-amerikanischer Golfer
 Alyson Annan (* 1973), australische Feldhockeyspielerin
 Anthony Annan (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Daniel Francis Annan (1928–2006), ghanaischer Jurist und Politiker
 Harriet Bruce-Annan (* 1965), ghanaische Programmiererin, Gründerin des Projektes African Angel
 Kobina Annan (* 1944), ghanaischer Diplomat
 Kofi Annan (1938–2018), ghanaischer Diplomat
 Noel Annan, Baron Annan (1916–2000), britischer Nachrichtendienstoffizier im Security Service und Politiker
 Sami Annan, ägyptischer Generalstabschef

Annan bezeichnet in der Geografie:

 Annan (Dumfries and Galloway), Ort in Schottland
 Annan (Fluss), einen Fluss in Schottland
 Annan (Tainan) (安南區), Bezirk der Stadt Tainan in der Republik China auf Taiwan

Siehe auch:

 Anan (Begriffsklärung)